

Toponyme 
Au Viêt Nam
 Bình Thuận, province
 Province de Ninh Thuận
 Pont Mỹ Thuận

En Thaïlande,
 Amphoe Phanom Thuan

Patronyme 
 Trinh Xuan Thuan (né en 1948), astrophysicien et écrivain
 François-Xavier Nguyen Van Thuan (1928 - 2002), religieux catholique